Gilmore, även skrivet Gillmore kan avse

Personer
 Alan C. Gilmore (född 1944), nyzeeländsk astronom
 David Gilmore  (född 1964), amerikansk jazzgitarrist
 Eamon Gilmore (född 1955), irlädsk politiker
 Gary Gilmore (1940–1977), amerikansk brottsling, avrättad
 James Roberts Gilmore (1822–1903), nrdirländsk författare
 Jim Gilmore (född 1949), amerikansk politiker, republikan, guvernör i Virginia
 Joseph A. Gilmore (1811–1867), amerikansk politiker, republikan, guvernör för New Hampshire
 Lowell Gilmore (1906–1960), amerikansk skådespelare
 Matthew Gilmore (född 1972), belgisk tävlingscyklist
 Peter Gilmore (1931–2013), brittisk skådespelare och sångare
 Quincy Adams Gillmore (1825–1888), amerikansk militär och författare, general i nordstatsarmén
 Peter H. Gilmore (född 1958), amerikansk satanist
 Rebecca Gilmore (född 1979), australisk simhoppare
 Ruth Wilson Gilmore (född 1950), amerikansk forskare och aktivist
 William Gilmore Simms (1806–1870), amerikansk författare

Annat
 Gilmore (auktor), beteckningar vid biologisk namngivning
 2537 Gilmore, asteroid
 Gilmore Girls, amerikansk TV-serie 2001–2007
 Happy Gilmore, amerikansk komedifilm, 1996

Geografi

Australien 

 Gilmore, New South Wales, ort, Tumut Shire,

USA 

 Gilmore, Arkansas, ort, Crittenden County, 
 Gilmore, Maryland, ort, Allegany County,

Se även
 Mount Gillmore, Australien

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar
Engelska efternamn
Efternamnsförgreningssidor